Хажи-Эвла () — село в Веденском районе Чеченской республики. Входит в состав Гунинского сельского поселения.

География 
Село расположено в горно-лесной зоне, на правом берегу реки Хулхулау, в 15 км к северо-востоку от районного центра Ведено.

Ближайшие населённые пункты: на северо-востоке — сёла Марзой-Мохк и Гуни, на северо-западе — село Беной, на юге — село Октябрьское, на юго-востоке — сёла Агишбатой и Меседой, на западе — село Ца-Ведено.

История 

На территории села находится ряд святых мест, связанных с историей жизни Кунта-Хаджи.

В 1944 году, после депортации чеченцев и ингушей и упразднения Чечено-Ингушской АССР, село Хажи-Аул было переименовано в Первомайское.

В 2009 году Чеченским парламентом село было переименовано в Хаджи-Юрт, но переименование не было утверждено Правительством РФ.

В октябре 2020 году парламентом Чеченской республики село было переименовано в Хажи-Эвла.

Население

Примечания

Ссылки 
 
 

Населённые пункты Веденского района